O sabre individual feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2013, disputado no Syma Sport and Events Centre em Budapeste, Hungria.

Medalhistas

Resultados

Fase final 
Todas as partidas estão no fuso horário (UTC+2)

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave 
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezasseis avos de finais
| RD4         = Quartos-finais

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Aleksandra Socha
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Zhang Xueqian
| RD1-score02 = 4

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Kim Ara
| RD1-score03 = 4
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Araceli Navarro
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Bianca Pascu
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Julieta Toledo
| RD1-score06 = 12

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Halyna Pundyk
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Azza Besbes
| RD1-score08 = 11

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  = {{Nowrap| Ibtihaj Muhammad}}
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Sevil Bunyatova
| RD1-score10 = 14

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Yuliya Zhivitsa
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Yoon Ji-su
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Cécilia Berder
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Rossella Gregorio
| RD1-score14 = 13

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Elora Ugo
| RD1-score15 = 6
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Kim Ji-yeon
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =  Aleksandra Socha
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Araceli Navarro
| RD2-score02 = 11

| RD2-seed03  = 21
| RD2-team03  =  Bianca Pascu
| RD2-score03 = 13
| RD2-seed04  = 53
| RD2-team04  =  Halyna Pundyk
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  = 
| RD2-score05 = 13
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  =  Yoon Ji-su
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 29
| RD2-team07  =  Cécilia Berder
| RD2-score07 = 13
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Kim Ji-yeon
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  =

Terceira chave 
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezasseis avos de finais
| RD4         = Quartos-finais

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Irene Vecchi
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Mami Itoh
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Volha Kisialiova
| RD1-score03 = 13
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  = {{Nowrap| Katarzyna Kedziora}}
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Anna Márton
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Sabina Mikina
| RD1-score06 = 14

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Alexandra Bujdoso
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Zhu Min
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Lee Ra-jin
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Stefanie Kubissa
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Eileen Grench
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Sandra Sassine
| RD1-score12 = 9

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Anna Limbach
| RD1-score13 = 12
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Yana Egorian
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Lam Hin Wai
| RD1-score15 = 2
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Vassiliki Vougiouka
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Irene Vecchi
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 30
| RD2-team02  =  Katarzyna Kedziora
| RD2-score02 = 11

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =  Anna Márton
| RD2-score03 = 9
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =  Zhu Min
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 11
| RD2-team05  =  Lee Ra-jin
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 43
| RD2-team06  =  Eileen Grench
| RD2-score06 = 13

| RD2-seed07  = 38
| RD2-team07  =  Yana Egorian
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  = {{Nowrap| Vassiliki Vougiouka}}
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  =  Irene Vecchi
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 14
| RD3-team02  =  Zhu Min
| RD3-score02 = 12

| RD3-seed03  = 11
| RD3-team03  =  Lee Ra-jin
| RD3-score03 = 14
| RD3-seed04  = 6
| RD3-team04  =

Quarta chave 
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezasseis avos de finais
| RD4         = Quartos-finais

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Yekaterina Dyachenko
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Erika Hirose
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Réka Benkó
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  = {{Nowrap| María Belén Pérez Maurice}}
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Paola Pliego
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Sevinj Bunyatova
| RD1-score06 = 13

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Ilaria Bianco
| RD1-score07 = 2
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Yuliya Gavrilova
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Anne-Elizabeth Stone
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Olena Voronina
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Ho Siu In Jenny
| RD1-score11 = 6
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Matylda Ostojska
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Saoussen Boudiaf
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Ursula Gonzalez Garate
| RD1-score14 = 9

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Marissa Ponich
| RD1-score15 = 4
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Mariel Zagunis
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Yekaterina Dyachenko
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 26
| RD2-team02  = 
| RD2-score02 = 9

| RD2-seed03  = 23
| RD2-team03  =  Paola Pliego
| RD2-score03 = 6
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  =  Yuliya Gavrilova
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =  Anne-Elizabeth Stone
| RD2-score05 = 11
| RD2-seed06  = 18
| RD2-team06  =  Matylda Ostojska
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 31
| RD2-team07  =  Saoussen Boudiaf
| RD2-score07 = 5
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  =  Mariel Zagunis
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  = {{Nowrap| Yekaterina Dyachenko}}
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 10
| RD3-team02  =  Yuliya Gavrilova
| RD3-score02 = 12

| RD3-seed03  = 18
| RD3-team03  =  Matylda Ostojska
| RD3-score03 = 8
| RD3-seed04  = 2
| RD3-team04  =  Mariel Zagunis
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 7
| RD4-team01  =

Classificação final

Ligações externas
 Website oficial 
 

Campeonato Mundial de Esgrima de 2013